Ла́ппі (,  — Лапла́ндія) — одна з 20-ти областей Фінляндії (маакунта) Фінляндії. Межує на заході з Швецією, на півночі з Норвегією, на сході з Росією, на півдні, в межах країни — з областю Північна Пох'янмаа.

Корінним населенням Лапландії є саами, складові нині меншість населення області.

Час існування з 1938 по 2009 рік. 1 січня 2010 року губернії у Фінляндії були скасовані, було створено Агентство регіонального управління Фінляндії.

Адміністративний склад 
Провінція поділяється на 21 комуну.

Виноски

Посилання 
 State provincial office of Lapland  , , 
 laplandfinland.com  , , , , , , 

Губернії Фінляндії
Лапландія
Держави і території, засновані 1938
Держави і території, зникли 2009